Torrescárcela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrescárcela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Torrescárcela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar